Hieronder vindt men de statistieken, de wedstrijden en de transfers van Koninklijke Lierse Sportkring in het seizoen 1998/1999.

Samenvatting seizoen
 In de Eerste Klasse eindigt Lierse op de 7e plaats met 54 punten. Racing Genk werd kampioen met 73 punten. Lierse behaalt 16 overwinningen, 6 gelijke spelen en 12 nederlagen en scoort 72 maal tegenover 47 tegendoelpunten.
 Lierse wint voor de tweede maal in zijn bestaan de Beker van België door in de finale Standard Luik te verslaan. Lierse kwalificeert zich hierdoor voor de Uefa Cup.
 In de Liga-beker (Nissan Cup) wordt Lierse in de 1/4e finale uitgeschakeld door RSC Anderlecht.

Spelerskern

Transfers

Technische staf

Wedstrijden

Eerste Klasse 1998-99 

De wedstrijd werd stopgezet na 80 minuten bij een 2-1 stand in het voordeel van Charleroi. De assistent-scheidsrechter werd geraakt door de wapenstok van een politieman toen Lierse-supporters aan de dranghekkens hingen na de tweede uitsluiting van een Lierse-speler door scheidsrechter Hus. Lierse verliest met 5-0 forfaitscore na beslissing van het Sportcomité.

Beker van België 1998-99 

Opstelling Lierse: Menzo, Brocken, Cavens, Daems, Hoefkens, Laeremans, Leen, Poorters , Spiteri, Van Meir, Zdebel
Vervangingen: 76' Spiteri Van De Weyer - 84' Daems Shekiladze

Liga Beker (Nissan Cup) 1998-99

Topscorers

Koninklijke Lierse Sportkring naar seizoen
Belgische voetbalclub 1998/99